A belga labdarúgó-bajnokság első osztályának 1920–1921-es szezonja volt a bajnokság 21. szezonja. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok a Daring Club Bruxelles lett.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1